Бардоши, Ласло (10 декабря 1890, Сомбатхей, Венгрия — 10 января 1946, Будапешт, Венгрия) — венгерский дипломат, премьер-министр Венгрии в 1941—1942 годах.
 Бардоши, Шандор (род. 29 апреля 1977) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы; впоследствии — сумоист и кикбоксер.